

Personnalités 

 François-Hyacinthe de Valpergue de Masin (1656-1736), prélat piémontais, évêque de Maurienne ;
 Jérôme de Valpergue (mort en 1573), prélat piémontais, archevêque de Tarentaise ;
 Théodore de Valpergue (mort en 1461), sénéchal et capitaine de Lyon.

Voir aussi 
 , nom francisé en Valpergue, famille dont sont issus Théodore de Valpergue, Jérôme de Valpergue, François-Hyacinthe de Valpergue de Masin.